Газиантеп () — турецкий футбольный клуб из города Газиантеп, выступающий в Суперлиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Турции. Домашние матчи команда проводит на стадионе «», вмещающем 35 574 зрителей.

История 
«Газиантеп» был основан в 1988 году. В 1993 клуб начал выступать в Третьей лиге, а в 1997 году выиграл свою группу в лиге и тем самым добился продвижения во Вторую лигу, а в кубке Турции дошёл до 1/8 финала, где уступил землякам из «Газиантепспора» со счётом 1:4.

В 2005 году «Газиантеп» стал победителем группы С Второй лиги и вышел в Первую лигу. В сезоне 2010/11 клуб занял третье место в лиге, но уступил в финале плей-офф за выход в Суперлигу «Ордуспору» с минимальным счётом. Тогда же «Газиантеп» достиг 1/4 финала кубка Турции, где, однако, был разгромлен по сумме двух матчей «Бешикташем» со счётом 0:8.

12 февраля 2023 года, находясь на 10-м месте в Суперлиге, снялся с турнира, а также с Кубка Турции 2022/23 по причине произошедшей в стране серии разрушительных землетрясений.

Достижения 
Первая лига
 5-е место: 2018/19

Вторая лига
 Победитель: 2004/05

Третья лига
 Победитель: 1996/97

История названий клуба

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="red" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="red" align="left" |

Статистика выступлений с сезона 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Газиантеп»

Футбольные клубы Турции
Газиантеп